Hak kan avse:

 HAK keramik – en dansk keramiktillverkare i Næstved 1839-1972.
 Hak (släkt) – en medeltida släkt

Personer
 Yvonne Hak (1986–), nederländsk friidrottare.